Norma Jean – cantante country statunitense
Norma Jean – gruppo musicale metal statunitense